Au moins trois conflits durant la guerre civile américaine sont parfois connus comme bataille de Dalton :
 Première bataille de Dalton, qui se déroula entre le 22 février et le , dans le comté de Whitfield.
 Opérations près de Dalton, aux environs du , dans le comté de Whitfield, aux précimes de la campagne d'Atlanta.
 Seconde bataille de Dalton, qui se déroula entre le 14 août et le , dans le comté de Whitfield.

Références